San Miguel es una población ubicada al sur del municipio de San Miguel de Micay.

Lluvias
San Miguel del Micay es uno de los lugares habitados más lluviosos del país y del planeta, en comparación con otros sitios lluviosos en el mundo. Así lo ha corroborado el IDEAM, a través de su estación meteorológica local (Puerto López) ubicada en la propia cabecera municipal. Registrando más de 12.000 mm anuales de lluvia. En el año 2009 la cabecera municipal ocupó el primer lugar de los lugares más lluviosos del país registrando más de 13.000 mm de precipitación, sobrepasando a sitios como "Lloró" y "Tutunendo" que ya han sido catalogados respectivamente como los lugares más húmedos del planeta.

Limitación
San Miguel del Micay limita al norte con la quebrada San Miguel, al sur con la vereda Correntón; al Oriente con el aeropuerto y la vereda Valentín; al occidente con una hermosa arboleda y la quebrada Santa Bárbara, destino turístico.

Reseña histórica
Teniendo como fuente los diferentes estudios consultados sobre los orígenes de esta comunidad, hemos encontrado que fue fundada por Facundo Riascos, Luciano Alomia y Pancracio Riascos, personas que hacían parte del grupo de españoles que arribaron estas tierras en la época de la conquista. En 1914, vecinos de la población de San Miguel del Micay, que por ese entonces tenía ya gran importancia por estar muy cerca al reconocido anteriormente centro minero El Chambóm, que unía a esa región con la ciudad de Popayán, por el camino ¨Arrieros¨, era el centro comercial de las mercancías llevadas desde Tumaco, Barbacoas, Iscuandé, Guapi y Timbiqui, con las que llevaban del interior de departamento. Tomaron a bien que se trasladara la capital a esta misma, así que en el año 1915, se constituyó cabecera municipal a la actual población de López de Micay cuyo nombre se le dio homenaje al general José Hilario López, quien el 21 de mayo de 1851, había firmado la ley que decretó la libertad de los negros esclavos. Aunque en la actualidad se le conoce como López de Micay su nombre original siempre ha sido San Miguel del Micay, el cual obedeció al santo Miguel Arcángel, quien según escritos, fue ángel y soldado de Jesús, por ello un grupo de religiosos mayordomos de la iglesia católica de esta comunidad, escogieron como patrono del pueblo el nombre de este santo, a la comunidad, dando así el mismo nombre San Miguel a la parroquia y al centro de salud de la misma.
La cabecera municipal existe desde 1866, y siempre había estado poblada por personas de etnia indígena y Afrodescendientes ¨ex-esclavos¨; y con el correr de los tiempos desapareció totalmente la etnia indígena, y hoy la comunidad aglutina etnia mestiza y la etnia negra la cual rige los destinos de la comunidad.

Flora y fauna
Generalmente los suelos son muy fértiles, hay algunos arenosos en procesos de formación, otros limosos en los cuales se cultivan algunos cultivos transitorios. También hay gran cantidad de suelos francos en los cuales se desarrollan todas las prácticas de agricultura, por estos los mejores. La topografía en los alrededores de la comunidad es quebrada; en parte plana del municipio se encuentra el casco urbano del mismo. Fauna y Flora. En cuanto a la fauna y flora, son muchas las variedades de plantas, árboles y animales que se pueden encontrar en la zona alta del municipio de López de Micay. En cuanto a la flora podemos agregar las hortalizas y arbustos al igual que los árboles maderables rodean toda la comunidad la cual forman relieve abrupto. Se encuentran muchos árboles maderables pero distantes ya que estos por el continuo uso de la gente de la comunidad para elaborar sus viviendas y artesanías como el canalete (remo) las bateas para lavar oro y para hacer oficios de cocina, canoas, muebles, mesas, camas, además muchos foráneos vienen a comprarla a bajo precio para la exportación hortalizas los arbustos son muy numerosos muchas cultivadas por agricultores y otras son silvestres que generalmente son medicinales. En cuanto a árboles frutales se pueden encontrar como caimito, guamo, naranjo, arrayan, limonero, aguacate, sapote, guanábana, guanabanillo, bacao, chocolate o cacao, milpesos, borojob, puma rosa, guayabo naidi, etc. En cuanto al a fauna se consiguen muy pocos animales domésticos de los cuales podemos mencionar: el cerdo, la gallina criolla, pollos de engorde, patos, bimbos, ganso, palomo; Y los animales silvestres como el conejo, la guagua, el guatín, el armadillo, el tatabro, el venado, la zorra, el ratón, el erizo, familias de osos, león y tigre. Entre otros.

Religión
La población tiene 4 iglesias que son la Católica, la Alianza Cristiana y Misionera, El Movimiento Misionero Mundial y La Pentecostal. La mayoría de la población es católica en un 90% y el resto de las demás iglesias.

Sitios turísticos

Playa De San Miguel
Playa Primera
Playa De Machelo
Arenal
Manso El Asomadero
Playa Del Asomadero

Barrios
 La Gloria
 Avenida del Río
 El Convenio
 La Pola
 La Primera
 La Virgen
 Las Flores
 Las Palmeras
 Pueblo Nuevo
 San Diego
 San Francisco
 San Luis
 Santander
 Sendero

Fiestas patronales
Cada año de se celebra, del 24 al 29 de septiembre, en honor a San Miguel Arcángel santo patrono de la comunidad, nombre que lleva también su cabecera municipal, donde se celebran las fiestas. La celebración esta llena de prácticas tradicionales en la danza, la música, reinado, deporte, gastronomía y todas las costumbres que identifican a la cultura propia de la comunidad como Afrodescendientes, con delegaciones de poblaciones aledañas como Puerto Merizalde, Puerto Saija, Santa Bárbara de Timbiquì, Nohanamito, Chuare, Zaragoza, Río Naya, Resguardos Indígenas, etcétera. Se realiza el reinado para escoger a la Señorita del Municipio y se hacen campeonatos deportivos de micro-fútbol, fútbol, baloncesto, voleibol, canotaje, etcétera. La novena está a cargo de los distintos barrios con alboradas a las 5 de la mañana y arruyos a las 12 del día. También se hacen los bautizos y primeras comuniones.

Localidades de Cauca